Labuanbajo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Labuhanbajo, distriktshuvudort, Nusa Tenggara Timur, 
 Kelurahan Labuanbajo, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar